Ме́рингер — фамилия. Известные носители:
 Питер Мерингер (1910—1987) — американский борец вольного стиля.
 Рудольф Мерингер (1859—1931) — австрийский лингвист и фольклорист.